Little Rock ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Little Rock, Arkansas
 Little Rock (Idaho)
 Little Rock (Illinois)
 Little Rock (Indiana)
 Little Rock (Iowa)
 Little Rock (Kentucky)
 Little Rock (Minnesota), im Beltrami County
 Little Rock (Morrison County, Minnesota)
 Little Rock (Mississippi)
 Little Rock (South Carolina)

Little Rock ist auch die kleinere Insel der beiden Gardner Pinnacles.

Little Rock ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Little Rock (CL-92), ein außer Dienst gestellter leichter Kreuzer
 USS Little Rock (LCS-9), ein Littoral Combat Ship der Freedom-Klasse